Trzebiec ist der Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:

Trzebiec (Białogard) (ehemals Neuhof bei Podewils, Kreis Belgard)
Trzebiec (Tychowo) (ehemals Neuhof bei Vietzow, Kreis Belgard)

Siehe auch:
Trzebież